Desa Pandes kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pandes (administrativ by i Indonesien, lat -7,76, long 110,58), Jawa Tengah, 
 Desa Pandes (administrativ by i Indonesien, lat -6,96, long 110,14), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar